Dolní Hraničná může být:

 Dolní Hraničná - vesnice, část obce Pomezí nad Ohří v okrese Cheb. Jméno vesnice bylo do roku 1918 Dolní Hraničná, poté jen Hraničná
 Dolní Hraničná - zaniklá vesnice na katastru Přední Výtoně v okrese Český Krumlov, na česko-rakouské státní hranici

Rozcestníky - místopisné jméno